Песма Евровизија 2001. је била 46. такмичење за Песму Евровизије. Одржала се 12. маја 2001. на стадиону Паркен, Копенхаген, Данска. Водитељи су били Натасја Кроне Бак и Сорен Пилмарк. Пре такмичења су на Паркен стадиону израдили кров. Било је то први пут након 36 година, да је Данска домаћин Евровизије, захваљујући групи -{Olsen Brothers}- која је победила претходне године у Стокхолму.

Победили су Танел Падар, Дејв Бентон и 2КСЛ који су представљали Естонију са песмом -{"Еverybody"}-. Ово је била прва победа за једну источноевропску и балтичку државу, као и бившу совјетску републику.

Гласање 
Већина земаља гласала је путем телевотинга. Ове године ЕРУ је омогућио гласање по новом систему и то тако да 50% гласова даје публика путем телевотинга, а другу половину жири састављен од музичких стручњака. Изузеци су били Босна и Херцеговина, Турска и Русија где телевотинг није могао да буде остварен, па је у наведеним земљама гласао стручни жири. Само неколико земаља је користило нови систем за гласање: Хрватска, Грчка и Малта.

Земље учеснице 
Захваљујући правилу ЕБУ-а (који је важио до 2001. године) да земље са најнижим просеком резултата у претходних пет година, неколико земаља је морало да прескочи следеће такмичење, док су се земље, које су биле искључене 2000. године вратиле на такмичење. То значи да су се на такмичење вратили Босна и Херцеговина, Грчка, Литванија, Пољска, Португал и Словенија, док су Аустрија, Белгија, Кипар, Финска, Македонија, Румунија и Швајцарска биле искључене, те није им било дозвољено учешће 2001. године. На крају, укупан број учесника је био 23.

Инциденти 
Коментатор ББС-а Тери Воган је критиковао водитеље такмичења и назвао их је Доктор Смрт и Вила Зубићка/Мала Сирена, због тога што су водитељи своје најаве изговарали кроз риме. Контроверза је такође била и због шведског представника, јер се аутор белгијанске песме из 1996. године побунио да је плагијат. 
Током ревијалног дела, групе Аква и Сафри Дуо су наступали. Било је жалби да је наступ био мало груб јер су на почетку и крају песме Barbie Girl биле коришћене псовке.

Земље учеснице 
Земље означене у црвеном су искључене из такмичења 2002. године.

Гласање

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Copenhagen 2001}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2001. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 5. маја 2001. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 23 песама изведених на Евросонгу 2001. године.

Извори 

Песма Евровизије 2001.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2001.